Vinarovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Vinarovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Tjirpan, 
 Vinarovo (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Novo Selo,